Steineke ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Steineke (1909–2003), deutsche Malerin und Glasmalerin
 Max Steineke (1898–1952), US-amerikanischer Erdölgeologe
 Sebastian Steineke (* 1973), deutscher Politiker